recht van reclame (privaatrecht), een bijzonder ontbindingsrecht in het Nederlands privaatrecht
recht van reclame (ridderorde), het recht van een persoon zichzelf voor te dragen voor een ridderorde